Disgaea:

 Disgaea (серия игр) — серия тактических игр, разработанных компанией Nippon Ichi Software.
 Disgaea: Hour of Darkness — оригинальная игра, вышедшая на PlayStation 2. (2003 год)
 Disgaea: Afternoon of Darkness — порт оригинальной игры для PSP. (2006 год)
 Disgaea DS — порт оригинальной игры для Nintendo DS. (2008 год)
 Disgaea Infinite — визуальная новелла, связанная с первой частью игры. (2009 год)
 Disgaea 2: Cursed Memories — сиквел к оригинальной игре, вышедший на PlayStation 2. (2006 год)
 Disgaea 2: Dark Hero Days — порт игры для PSP. (2009 год)
 Disgaea 3: Absence of Justice — продолжение игры на PlayStation 3. (2008 год)
 Disgaea 4: A Promise Unforgotten — четвёртая часть игры на PlayStation 3. (2011 год)
 Disgaea D2: A Brighter Darkness — продолжение игры на PlayStation 3. (2013 год)
 Disgaea 5: Alliance of Vengeance — очередная часть игры для консоли PlayStation 4. (2015 год)
 Disgaea 5 Complete — переиздание для консоли Nintendo Switch. (2017 год)